Sveriges elektroteknologers intresseorganisation (SEtI) är en intresseorganisation på frivillig basis. 

Denna organisation skapades för att främja utbytet av erfarenheter mellan de studentsektioner som finns i Sverige vilka har som studieinriktning civilingenjör inom elektroteknik.

Målet för SEtI är att en gång om året anordna en konferens hos en värdsektion, och att på plats under några dagar diskutera gemensamma ämnen. Samtalsämnen som kan dyka upp är studiesocialt, intagning, nollning, studentinflytande och så vidare.

Den första konferensen som ägde rum var 2003 på initiativ av Chalmers Elektroteknologsektion.

Värdar

2003: E-CTH

2004 ---

2005: Y-LiTH

2006: E-KTH

2007: E-LTH

Se även

Konglig Elektrosektionen, KTH

Elektroteknologsektionen, CTH

E-Sektionen, LTH

Y-Sektionen, LiTH

Svensk studentkultur
Studentorganisationer
Elektroteknik